Оливер Марах (; ) — австрийский теннисист; победитель одного турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2018); финалист двух турниров Большого шлема в парном разряде (Уимблдон-2017 и Открытый чемпионат Франции-2018); бывшая вторая ракетка мира в парном рейтинге; победитель 23 турниров ATP в парном разряде.

Общая информация 
Оливер — младший из двух детей Хильдегард и Ханса-Карла Марахов; его сестру зовут Михаэла.

Начал играть в теннис в шестилетнем возрасте. Тренером Оливера является его супруга Йесси (в браке с 4 июля 2009 года).

Спортивная карьера

Начало карьеры 

Профессиональном карьеру Оливер Марах начал в 1998 году. В октябре 1999 года в возрасте 19 лет он впервые сыграл на основных соревнованиях ATP-тура, сыграв на домашнем турнире в Вене. Первым его соперником на таком уровне стал Андрей Медведев, которому Оливер проиграл в двух сетах. В 2000 году Оливер выиграл первые титулы на турнирах из цикла «фьючерс». В сентябре 2001 года он взял первый в карьере турнире из серии «челленджер» в парном разряде. В мае 2002 года Марах, пройдя квалификационный отбор, дебютирует в основной сетке турнира серии Большого шлема — Открытом чемпионате Франции, где проигрывает в первом раунде. В феврале 2003 года Марах сыграл первый матч в отборочных раундах розыгрыша Кубка Дэвиса в составе сборной Австрии. В ноябре 2004 года австрийский теннист выиграл первый одиночный «челленджер» в Буэнос-Айресе.

В январе 2005 года Марах через квалификацию пробился на Открытом чемпионате Австралии. Летом того же года он выиграл два одиночных титула на «челленджерах» в Италии. В сезоне 2006 года ему удалось сыграть в основной сетке в одиночках на всех четырёх турнирах Большого шлема, но Оливер на всех них не смог преодолеть стадию первого раунда. В мае он добился победы на «челленджере» в Риме. В сезоне 2006 года Марах трижды участвует в финалах турниров АТП в парном разряде — в мае в Пёрчах-ам-Вёртерзе, в июле в Бостаде и Китцбюэле. В начале августа Марах на турнире в Сопоте смог обыграть № 20 в мире на тот момент Гастона Гаудио и выйти в четвертьфинал.

В июле 2007 года Марах завоевал последний в своей карьере титул в одиночном разряде, победив на «челленджере» в Римини. Дальнейшие его успехи связаны с выступлениями в парном разряде. В сентябре того же года на турнире в Бухаресте совместно с Михалом Мертиняком Марах выигрывает первый свой титул АТП. В марте 2008 года их дуэт завоевывает свой второй совместный титул на турнире в Акапулько.

2009—2013 
В январе 2009 года Марах в альянсе с поляком Лукашом Куботом успешно выступил на Открытом чемпионате Австралии. Их пара смогла пройти в полуфинал, обыграв по пути первую пару турнира Даниэля Нестора и Ненада Зимонича. В феврале они вышли в финал в Акапулько, а в апреле завоевали первый совместный титул на турнире в Касабланке. В мае они победили на турнире в Белграде. На Уимблдонском турнире Марах и Кубот смогли попасть в четвертьфинал, где Нестор и Зимонич смогли взять реванш, победив 6-2, 6-3, 6-4. Третьего парного титула в сезоне Кубот с Марахом добились осенью на турнире в Вене. В конце сезона они приняли участие в Итоговом парном турнире, где не смогли выйти из группы, несмотря на две победы из трёх. Марах в парном рейтинге по итогу сезона занял 13-ю строчку.

В феврале 2010 Кубот и Марах выигрывают два турнира в парном разряде в Сантьяго и Акапулько, а в Коста-ду-Сауипе доходят до финала. В мае 2010 года вместе с испанцем Сантьяго Вентурой он выиграл восьмой турнир АТП в карьере. В Мюнхене в финале были обыграны американец Эрик Буторак и немец Михаэль Кольманн со счетом 5-7, 6-3, [16-14]. На Ролан гаррос он дошёл до четвертьфинала (с Куботом) в мужском парном разряде и до полуфинала (с Нурией Льягостерой Вивес) в миксте. В сентябре Кубот и Мрах вышли в 1/4 финала Открытого чемпионата США. На момент 18 октября 2010 года Марах поднялся на 8-е место в рейтинге парных игроков. Это самая высокая позиция в его карьере. В конце сезона Кубот и Марах вновь сыграли на Итоговом турнире, но не смогли выйти из группы. Оливер занял в 2010 году 11-е итоговое место в парном рейтинге.

На парном Австралийском чемпионате 2011 года Кубот и Марах вышли в четвертьфинал. В феврале они сыграли в финале в Коста-ду-Сауипе. В партнёрстве с теннисистом Леонардо Майером Марах в том же месяце выиграл турнир в Буэнос-Айресе. В партнёрстве с соотечественником Александром Пейей он вышел весной в финал турнира в Белграде. а в июле завоевал титул в Гамбурге. В начале октября в альянсе с Айсамом-уль-Хак Куреши Марах взял парный приз на турнире в Бангкоке.

На старте сезона 2012 года Оливер выиграл турнир в Окленде в дуэте Александром Пейей. В мае с Филипом Полашеком он вышел в финал турнира в Ницце, а на Ролан Гаррос дошёл до 1/4 финала с аргентинцем Орасио Себальосом. В следующий свой финал Марах попал в апреле 2013 года на турнире в Бухаресте, где он сыграл в паре с Лукашем Длоуги. В октябре он добрался до решающего матча в Базеле в паре с Юлианом Ноулом.

2014—2017 (финал на Уимблдоне) 
В феврале 2014 в дуэте с румынским теннисистом Флорином Мерджа Марах выигрывает турнир в Винья-дель-Маре. В июле с Жереми Шарди сыграл в финале турнира в Бостаде. В феврале 2015 года Оливер дважды выходил в парные финалы на турнирах в Рио-де-Жанейро и Буэнос-Айресе (в обоих случаях в партнёрстве с Пабло Андухаром). В начале августа 35-летний австриец достиг финала в Гштаде совместно с Куреши.

Сезон 2016 года Марах начинает с победы на турнире в Ченнаи, где он выступал в паре с Фабрисом Мартеном. В феврале их дуэт выиграл ещё один титул на турнире в Делрей-Бич. В июне они вышли в финал на траве в Штутгарте. На Уимблдоне в миксте он достиг полуфинала в партнёрстве с Еленой Остапенко. В августе в возрасте 36 лет Марах впервые сыграл на Олимпийских играх, которые проводились в Рио-де-Жанейро. В паре с Александром Пейей он вышел в 1/4 финала, где австрийский дуэт проиграл испанцем Марку Лопесу и Рафаэлю Надалю, которые по итогу стали олимпийскими чемпионами. Осенью Мартен и Марах дважды выходили в финал — Шэньчжэне и Вене.

В июне 2017 года Марах в альянсе с хорватом Мате Павичем вышел в финал турниров на траве в Штутгарте и Анталье. На главном турнире на травяном покрытие — Уимблдоне они также смогли выйти в финал. Марах и Павич провели на Большом шлеме два фантастических по напряженности матча. В полуфинале они обыграли хорватскую пару Николу Мектича и Франко Шкугора за 4 часа 35 минут со счётом 4-6, 7-5, 7-6(4), 3-6, 17-15. В финале они сыграли еще один «матч-триллер» против Лукаша Кубота и Марсело Мело. Этот матч длился 4 часа 39 минут, но Марах и Павич выиграть на этот раз не смогли. Финал завершился поражением со счётом 7-5, 5-7, 6-7(2), 6-3, 11-13, и Марах упустил возможность завоевать свой первый в карьере Большой шлем. В июле Оливер в паре с Филиппом Освальдом стал победителем турнира в Гштаде. На Открытом чемпионате США он вышел в полуфинал в миксте (с Анастасией Родионовой). Осенью Марах и Павич добились победы на турнире в Стокгольме. По итогам сезона Оливер вошёл в топ-20 в парном рейтинге.

2018—2021 (титул Большого шлема в Австралии и № 2 в парном теннисе) 
Сезон 2018 года Марах и Павич провели удачно. На самом старте сезона они выиграли турниры в Дохе и Окленде. На Открытом чемпионате Австралии, набравшие хорошую форму Марах и Павич, смогли стать чемпионами в парном разряде. Изначально они имели седьмой номер посева и в финале переиграл колумбийский дуэт (№ 11 посева) Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара. Марах завоевал, таким образом, свой первый и единственный титул Большого шлема. Победа стала 20-й для австрийца на основных соревнованиях Мирового тура, и, благодаря ей, он смог войти в топ-10 и подняться на 6-ю строчку парного рейтинга.

В феврале 2018 года Марах и Павич сыграли в парном финале турнира в Роттердаме. В апреле они сыграли первый свой финал из серии Мастерс — в Монте-Карло, однако проиграли его Бобу и Майку Брайанам. В мае Марах и Павич выиграли титул на турнире в Женеве и это позволило австрийцу впервые в карьере стать второй ракеткой мира, заняв место сразу после своего партнёра Павича. На Ролан Гаррос Марах и Павич остановились в шаге от титула. Их дуэт прошёл в парный финал, однако уступил французам Николя Маю и Пьеру-Югу Эрбер со счётом 2:6, 6:7(4). Летом они сыграли в финале турнира в Гамбурге. Осенью они вышли в ещё один финал на турнире в Пекине.

В марте 2019 года Оливер потерял место в топ-10 парного рейтинга. В мае Марах и Павич на Мастерсе в Мадриде дошли до четвертьфинала. На Мастерсе в Риме они дошли до полуфинала. На следующем турнире Марах и Павич были успешнее и защитили прошлогодний титул на турнире в Женеве, где в финале они обыграли пару Роберт Линдстедт (Швеция) и Мэтью Эбден (Австралия) со счётом 6:4, 6:4. После неудачного выступления на Ролан Гаррос (третий раунд) сотрудничество с Павичем завершилось и с июня партнёром Мараха стал соотечественник Юрген Мельцер. В июле они вышли в финал турнира в Умаге, а затем выиграли парные соревнования в Гамбурге. На Открытом чемпионате США Марах и Мельцер доиграли до четвертьфинала, где проиграли паре Марсель Гранольерс и Орасио Себальос.

В 2020 году партнёром по выступлениям стал Равен Класен из ЮАР. Их тандем не смог показать сильных результатов и за весь неполный сезон один раз сыграл в финале — в феврале на турнире в Дубае. В октябре их пара распалась. Марах искал результат с разными теннисистами. С конца мая и по июль 2021 года он стал вновь играть в паре с Айсамом-уль-Хаком Куреши. Вместе они один раз вышли в финал на турнире в Парме. Летом Марах сыграл на Олимпийских играх в Токио, где выступил в паре с Филиппом Освальдом, однако они не смогли пройти дальше второго раунда. После Олимпиады Марах и Освальд продолжили сотрудничество. Осенью они сыграли в финале зального турнира в Софии. 2021 год стал последним в карьере теннисиста. В ноябре Марах сыграл свои последние матчи в составе сборной на Кубке Дэвиса.

Рейтинг на конец года 

По данным официального сайта ATP на последнюю неделю года.

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (20)

Победы (14) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (6)

Финалы турниров Большого шлема в парном разряде (3)

Победы (1)

Поражения (2)

Финалы турниров ATP в парном разряде (53)

Победы (23) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (30)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (43)

Победы (27)

Поражения (15)

Несыгранные финалы (1)

История выступлений на турнирах 

К — проигрыш в отборочном турнире.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

 
 
 

Теннисисты Австрии
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису в мужском парном разряде